Lakkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lakkisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Lakkisaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar